Un requerimiento es una condición que se pide a una persona u otra entidad. Puede referirse más concretamente a:
 Requerimiento (historia de América): Figura legal creada durante la colonización del continente americano.
 Requerimiento (sistemas): Características que se desea que posea un sistema o un software
 Requerimiento judicial: acto judicial en que se pide a alguien que haga o deje de hacer determinada cosa.
 Ingeniería de requerimientos: Tareas relacionadas con los requerimientos de un sistema.

Véase también 
 Requisito